Vehmanen ist der Familienname von:

 Iiro Vehmanen (* 1989), finnischer Eishockeyspieler
 Jorma Vehmanen (* 1945), finnischer Eishockeyspieler
 Sami Vehmanen (* 1974), finnischer Eishockeyspieler
 Vesa Vehmanen (* 1959), finnischer Eishockeyspieler